Kolumbija
 Cali (rijeka)
 Cali (grad)

Laos
 Cali (narod)